Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1950/51 werd beslist via de kampioenscompetitie met PSV als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf klassen, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Tot 1945 was de competitie verdeeld in vijf regio´s, Noord, Oost, Zuid, West I en II. Van 1945 tot 1949 werd Zuid gesplitst in Zuid I en II. In het seizoen 1950 werden de zes klassen weer teruggebracht naar vijf klassen. Het voetbal werd nog wel globaal verdeeld over regio´s, maar de clubs uit één stad konden verdeeld worden over verschillende klassen, 1e Klasse A tot en met E. Kampioen van de 1e Klasse A was Heerenveen, van de 1e Klasse B DWS, C Blauw-Wit, D Willem II en E PSV.

De kampioenscompetitie werd beslist op 30 juni 1951 toen PSV zegevierde over Willem II en de Eindhovenaren voor de derde keer in haar bestaan landskampioen van Nederland werden. DWS werd tweede en Willem II werd derde.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse A

B Naar Eerste klasse B

Eerste Klasse B

A Naar Eerste klasse A 
D Naar Eerste klasse D

Eerste Klasse C

A Naar Eerste klasse A 
B Naar Eerste klasse B 
D Naar Eerste klasse D

Eerste Klasse D

C Naar Eerste klasse C

Eerste Klasse E

C Naar Eerste klasse C 
D Naar Eerste klasse D

Externe link
 De resultaten van alle wedstrijden van het kampioenschap

 1950/51
Competitievoetbal 1950/51
Landskampioenschap